Elaktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Elaktjärnen, Dalarna, sjö i Säters kommun, 
Elaktjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Elaktjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709408-153364), sjö i Strömsunds kommun, 
Elaktjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709770-153228), sjö i Strömsunds kommun, 
Elaktjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 710378-154314), sjö i Strömsunds kommun, 
Elaktjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (10,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn